Londyn – miasto, stolica Anglii i Wielkiej Brytanii
 Londyn – powieść J.B. Priestleya
 Londyn – polski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Wielki Londyn
 London